Углего́рск (с 1905 по 1946 — Эсутору; ) — город в России, административный центр Углегорского района Сахалинской области. Во времена японской оккупации южного Сахалина именовался Эсуторо (恵須取支庁).

Население — 8710 человек (2020 год). И.о. главы МО «Углегорское городское поселение» — Дмитрий Цуканов.

География 
Углегорск расположен на западном берегу Сахалина, в 297 км от Южно-Сахалинска.

Вдоль города протекает река Тухлянка (во времена японской оккупации южного Сахалина — канал Масурао). Осуществляет сток воды от с. Ольховка и г. Углегорска и, проходя через город, впадает в море южнее устья Углегорки. До остановки Углегорского целлюлозно-бумажного комбината в Тухлянку сбрасывались его технологические воды.

Население

Климат 
Город Углегорск приравнен к районам Крайнего Севера. Климат умеренный муссонный.

 Среднегодовая температура воздуха — 2,8 °C
 Относительная влажность воздуха — 69,3 %
 Средняя скорость ветра — 4,8 м/с

Экономика 
Традиционно основу экономики города составляют предприятия угледобывающей отрасли, разрабатывающие угольные шахты и разрезы в окрестностях.

Со времён японской оккупации в городе действовал целлюлозно-бумажный комбинат, работавший на древесине из лесов центральной части Сахалина. В разные годы на комбинате трудились от 1000 до 2000 человек. В 1990-е годы комбинат прекратил деятельность.

На территории города расположен морской порт Углегорск, являющийся терминалом морского порта Шахтёрск.

В Углегорске существует ряд предприятий пищевой промышленности (хлебозаводы, завод пиво-безалкогольных напитков) и предприятие по добыче и переработке рыбы и морепродуктов, работающее на прибрежных ресурсах. Вблизи города работает ряд сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством и мясо-молочным животноводством.

Культура 
 Углегорский краеведческий музей
 Районный дом культуры «Октябрь»

СМИ 
 Еженедельная газета «Углегорские новости»

Религия 

Со времён японской оккупации южного Сахалина в городе существует корейская церковь христиан-пресвитериан.

Кроме того, в Углегорске есть община христиан веры евангельской (пятидесятников).

В 2014 году на средства крупнейшего угледобывающего предприятия района, Восточной горнорудной компании, был построен православный храм «Иконы Владимирской Божьей матери».

Известные горожане 
  (1914—1982) — борец профессионального сумо.
  (род. в 1935) — доктор медицинских наук и бывший президент . Почётный профессор в том же университете. Кавалер ордена Священного сокровища.
 Слепченко, Василий Рудольфович (1962—1991) — российский художник.
 Полукаров, Владимир Васильевич (род. в 1953) — российский педагог.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Углегорский район Сахалинской области
 История герба Углегорска

Бывшие города Японии
Населённые пункты Углегорского муниципального района
Города Сахалинской области
Переименованные населённые пункты России
Районные центры Сахалинской области